Ү, ү (прямая У) — буква расширенной кириллицы. Несмотря на совпадение заглавной формы с буквой латиницы Y, эти две буквы не следует путать.

Используется в следующих алфавитах

См. также 
 Список букв кириллицы

Примечания

Ссылки